Међуопштинска лига Београд група „Б” (једна од две међуопштинске лиге, „A” и „Б”-e) је шести ниво Фудбалског савеза Србије за сезону 2020/21. годину.
 Супер лига Србије „Линглонг”,
 Прва лига Србије,
 Српска лига Београд,
 Београска зона,
 Прва Београдска лига (А, Б и Ц),
 Међуопштинска лига Београда (А и Б)

Виши степен такмичења је Прва Београдска лига.

Клубови и Локација 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 95%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|- style="background:#fff;"
|align=right|1.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Палилулац
| style="text-align: center" | КрњачаПалилулаБеоград

|align=right|2.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Ресник
|style="text-align: center" | РесникБеоградРаковица
 
|align=right|3.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Свети Стефан
| style="text-align: center" | СланциПалилулаБеоград
 
|- style="background:#fff;"  
|align=right|4.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Пиносава
|style="text-align: center" | ПиносаваВождовацБеоград
 
|align=right|5.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Бока Сениорс
| style="text-align: center" | ТорлакВождовацБеоград

|align=right|6.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Пионир
|style="text-align: center" | Бесни ФокПалилулаБеоград

|- style="background:#fff;"  
|align=right|7.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Авала 1939
| style="text-align: center" | Бели ПотокВождовацБеоград
 
|align=right|8.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Минел
| style="text-align: center" | РипањВождовацБеоград
 
|align=right|9.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Лепушница
| style="text-align: center" | Глогоњски РитПалилулаБеоград

|- style="background:#fff;" 
|align=right|10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Сити Спорт Клуб
|style="text-align: center" | КовиловоПалилулаБеоград
 
|align=right|11.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ОФК Црвенка
|style="text-align: center" | ЦрвенкаПалилулаБеоград

|align=right|12.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Млади пролетер
|style="text-align: center" | ЗвездараБеоград
|}

Резултати по колима

Резултати 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !! !!	

|- 	
!style="text-align: right" |1||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Палилулац, Крњача	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;"|7:1||style="background: #C0FFC0;"|4:2
|style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
  	
|- !  style="background: #F9F9F9;"	
!style="text-align: right" |2||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Ресник,Ресник  	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1
 	
|-	
!style="text-align: right" |3||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Свети Стефан, Сланци 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:3
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |1:4
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1
  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |4||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Пиносава, Пиносава 	
|style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |4:4||style="background: #C0FFC0;" |4:2

|-	
!style="text-align: right" |5||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Бока Сениорс, Торлак 	 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |4:5||style="background: #C0FFC0;" |5:2

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |6||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Пионир, Бесни Фок
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |2:4
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |7:2

|-	
!style="text-align: right" |7||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Авала 1939, Бели Поток	
|style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;"|2:1
|style="background: #C0FFC0;" |9:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |7:2

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |8||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Минел, Рипањ 	 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |5:0
|style="background: #C0FFC0;" |7:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |3:4||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1

|-	
!style="text-align: right" |9||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Лепушница, Глогоњски Рит 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #C0FFC0;" |6:3||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!10||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Сити Спорт Клуб, Ковилово
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |7:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |4:0

|-!	
!11||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | ОФК Црвенка, Црвенка	
|style="background: #FFE4E1;" |0:5||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |2:5
|style="background: #FFE4E1;" |3:5||style="background: #FFE4E1;" |2:5||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!12||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Млади пролетер, Београд
|style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #C0FFC0;" |6:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |2:4
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFE4E1;" |2:6||style="background: #dcdbd6;" |XXX

|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

Статистика 

|}

Позиције на табели по колима 
{| " style="background:#ceebfb; font-size:95%; text-align:center;" class="wikitable sortable"
!align="right"| !!style="text-align:left;"  colspan="2"|КлубКоло→!!1.!!2.!!3.!!4.!!5.!!6.!!7.!!8.!!9.!!10.!!|!!12.!!13.!!14.!!15.!!16.!!17.!!18.!!19.!!20.!!21.!!
  		
|-! align="right"		
!1.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Палилулац, Крњача 
|style="background:#90EE90;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1 
|style="background:#FFCCCC;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#FFCCCC;"|2||style="background:#90EE90;"|1 
|style="background:#FFCCCC;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2
|style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2
 	
|-! align="right"		
!2.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Ресник,Ресник	
|style="background:#90EE90;"|8||style="background:#90EE90;"|3||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#FFCCCC;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#90EE90;"|3 
|style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3 
|style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#FFCCCC;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3
|style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#FFCCCC;"|4
 
|-! align="right"		
!3.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Свети Стефан, Сланци 
|style="background:#90EE90;"|4||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#FFCCCC;"|12 
|style="background:#90EE90;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#FFCCCC;"|11 
|style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10
|style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10

|-! align="right"		
!4.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Пиносава, Пиносава
|style="background:#90EE90;"|11||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#FFCCCC;"|5||style="background:#90EE90;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#FFCCCC;"|4 
|style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6 
|style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5
|style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6

|-! align="right"
!5.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Бока Сениорс, Торлак 
|style="background:#90EE90;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#FFCCCC;"|9 
|style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#90EE90;"|9 
|style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11
|style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11

|-! align="right"		
!6.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Пионир, Бесни Фок		
|style="background:#90EE90;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#90EE90;"|10 
|style="background:#90EE90;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7 
|style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7
|style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8

|-! align="right"		
!7.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Авала 1939, Бели Поток		
|style="background:#90EE90;"|3||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#FFCCCC;"|8 
|style="background:#90EE90;"|6||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#FFCCCC;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5
|style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6
|style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5

|-! align="right"
!8.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Минел, Рипањ 		
|style="background:#90EE90;"|6||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5 
|style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#FFCCCC;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4 
|style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4
|style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#90EE90;"|3

|-! align="right"		
!9.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Лепушница, Глогоњски Рит		
|style="background:#90EE90;"|5||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#90EE90;"|6 
|style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8 
|style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8
|style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7

|-! align="right"		
!10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Сити Спорт Клуб, Ковилово		
|style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#FFCCCC;"|3||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2 
|style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#FFCCCC;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#FFCCCC;"|2 
|style="background:#90EE90;"|1||style="background:#FFCCCC;"|3||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1
|style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1
	
|-! align="right"		
!11.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Црвенка, Црвенка 			
|style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#90EE90;"|7 
|style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10 
|style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9
|style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9

|-! align="right"		
!12.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Млади пролетер, Београд		
|style="background:#90EE90;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#FFCCCC;"|11 
|style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12
|style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12
|style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12

|}
{| class="wikitable"  style="text-align:left; background:#dcdbd6;"
|| ||  || 
|}

Табела 

|width"50"| 
|valign="top"|	

|width"50"| 
|valign="top"|

|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт

	

2020/21
Српске фудбалске лиге у сезони 2020/21.
Фудбал у Београду